Бегунок () — птица из семейства тиркушковых отряда ржанкообразных.

Описание 
Длина 19—22 см. Большая часть оперения желтовато-песочная, верх головы тёмный, через глаза и затылок проходит узкая чёрная полоска, над которой расположена белая. Брюхо белое, концы крыльев чёрные, клюв и ноги голубовато-серые. Самец и самка имеют схожую окраску.

Бегает быстро, держится почти вертикально. Голос — тихий свист.

Распространение 
Гнездится в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Иране, Афганистане, Туркмении. Зимует в зоне саванн к югу от Сахары, на Канарских и островах Зелёного мыса, Аравийском полуострове.

В России залётных птиц регистрировали в Дагестане, Ростовской и Астраханской областях, это единственная птица рода, встречающаяся в стране.

Гнездится в щебнистых пустынях.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Позвоночные животные России: Бегунок

Тиркушковые
Птицы Африки
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1787 году